Приозёрское — село в составе Левокумского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Муса-Аджи,
 Мусса-Аджи,
 Мусса-Эшей-Аджиев.

География 
Расстояние до краевого центра: 225 км.

Расстояние до районного центра: 48 км.

Площадь поселения составляет 391,14 км².

История 
Дата основания: 1913 год.

По состоянию на 1939 год село Мусса-Аджи было административным центром Мусса-Аджинского сельсовета Арзгирского района Орджоникидзевского края.

На основании указа президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1949 года и решения Ставропольского крайисполкома от 30 августа 1949 года Мусса-Аджинский сельсовет был переименован в Приозёрский, а село Мусса-Аджи — в село Приозёрское. После упразднения в 1963 году Арзгирского района сельсовет был передан Левокумскому району Ставропольского края.

На 1 марта 1966 года в состав Приозёрского сельсовета входило 4 населённых пункта: сёла Приозёрское и Турксад, хутора Арбали и Термита.

До 16 марта 2020 года село образовывало сельское поселение село Приозёрское.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 33 %, даргинцы — 59 %.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Социально-культурный центр
 Сельская библиотека. Открыта 23 марта 1948 года

Образование 
 Детский сад № 11
 Средняя общеобразовательная школа № 8. Открыта 1 сентября 1972 года

Памятники 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1948 год
 Братская могила мирных жителей — жертв фашизма. 1942—1943, 1946 года

Кладбище 
В 1 км к югу от села расположено общественное открытое кладбище площадью 100 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Левокумского района
Упразднённые муниципальные образования Левокумского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году